Данилюк Володимир (журналіст)
 Данилюк Володимир Володимирович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України.
 Данилюк Володимир Олександрович (1947) — радянський футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок